

Aziende 
 Mauser – azienda produttrice di armi da fuoco tedesca

Persone 
 Paul Mauser – industriale, inventore e politico tedesco, fondatore della Mauser
 Wilhelm Mauser – inventore tedesco, fondatore della Mauser
 Siegfried Mauser – pianista tedesco